Grigat ist der Familienname folgender Personen:

 Nicoläa Grigat (* 1966), deutsche Regisseurin und Autorin
 Rolf Grigat (* 1937), deutscher Psychologe und Psychotherapeut 
 Siegfried Grigat (* 1922), deutscher Radrennfahrer

 Ulla Grigat (* 1943), deutsche Malerin